Márk Jagodics (ur. 10 kwietnia 1992 w Szombathely) – węgierski piłkarz, grający na pozycji obrońcy. Syn Zoltána, brat Bence.

Kariera 
Jest wychowankiem Lurkó UFC. W 2003 roku został juniorskim piłkarzem Haladásu Szombathely, a w 2011 roku awansował do pierwszej drużyny. W NB I zadebiutował 22 maja 2011 roku w wygranym 2:1 meczu z Debreceni VSC. W sezonie 2013/2014 grał na wypożyczeniu w FC Ajka, po czym wrócił do Haladásu.

Rozegrał trzy mecze w reprezentacji U-21.

Statystyki ligowe

Przypisy 

Węgierscy piłkarze
Piłkarze Szombathelyi Haladás
Piłkarze Mezőkövesdi SE
Ludzie urodzeni w Szombathely
Urodzeni w 1992